Facon est un patronyme porté notamment par :

 Albert Facon (1943-), homme politique français ;
 Roger Facon (1950-), auteur français de romans policiers et fantastiques.
 Patrick Facon (1950-), historien français.

Homonymie de patronyme